MM, Mm, mM et mm peuvent avoir plusieurs fonctions et significations.

Sigle 

Le sigle MM peut signifier :
 Magie de la mort, lorsqu'on parle du jeu Guild wars ;
 Majora's Mask, un épisode de la série The Legend of Zelda, aussi abrégé en M'sM ;
 Marilyn Monroe, une chanteuse et actrice ;
 Marvin Martin, un joueur du Stade de Reims ;
 Marilyn Manson, un chanteur ;
  ;
 Media Molecule, un studio de développement de jeux vidéo, créateur de LittleBigPlanet ;
 Method Man, un rappeur originaire de Staten Island ;
 Michael Moore, un documentariste américain ;
 Mickey Mouse, un personnage de fiction de l'univers Disney ;
 Micro-making, un site consacré à Rpg Maker VX et Rpg Maker XP ;
 minimum de x millimètres, lorsqu'on parle d'une annonce dans un quotidien (ex: 25 MM. signifie minimum de 25 millimètres) ;
 Missionnaires de Maryknoll, un ordre religieux catholique (également m.m.) ;
 Mobile multifonction ;
 Motormeyer, une marque de scooter néerlandaise.

Abréviation 
MM. est l'abréviation de :
 Messieurs.

Symbole 
MM est le symbole :
 du nombre 2000, en numération romaine ;
 d'un million en anglais américain (par exemple, $3MM correspond à 3 millions de dollars).

Mm est le symbole :
 du mégamètre, une unité SI de longueur qui vaut 106 mètres.

mM est le symbole :
 de la millimole par litre (mmol/L), une unité de concentration utilisée en chimie.

mm est le symbole :
 du millimètre, une unité SI de longueur qui vaut 10-3 mètre :
de l’échelle de Mercalli dont MM est le symbole.

Code 
Le code MM fait référence :
 à la Birmanie (« Myanmar »), selon la liste des Internet TLD (Top level domain): .mm ;
 au Mexique, selon la liste des préfixes des codes OACI des aéroports.

Divers 
 MM est une bière bulgare ;
 MM peut désigner un supermarché Migros de taille moyenne ;
 MM peut désigner une cellule à aimant mobile ;
 M&M's est une marque de confiserie appartenant à Mars Incorporated ;
 M/M est un studio graphique français ;
 MM, album de Mireille Mathieu (1973).

Symbole d'unité
Abréviation